Jan Zimmermann – calciatore tedesco
 Jan Zimmermann – pallavolista tedesco
 Jan Zimmermann – storico tedesco